Ołeksandr Hołowko (ur. 1972)
 Ołeksandr Hołowko (ur. 1973)

Zobacz też 
 Hołowko